Věčný Žid může být:

Ahasver – symbol postavy tzv. věčného Žida, přeneseně pak věčný tulák, nespokojenec, člověk bez společenského uplatnění
Der ewige Jude – německý antisemitský propagandistický černobílý film z roku 1940
Věčný Žid (román) (francouzsky Le Juif errant) – román, který napsal Eugène Sue v letech 1844–1845
Věčný Žid (opera) (francouzsky Le Juif errant) – opera Jacquese Fromentala Halévyho z roku 1853 na námět Sueova románu

Související články
Ahasver (film) – česká němá filmová komedie z roku 1915, režie Jaroslav Kvapil